Враги́ может означать:

Литература 
 «Враги» — рассказ А. П. Чехова (1887 год).
 «Враги» — пьеса А. М. Горького (1906 год).

Фильмы 
 «Враги» — советская драма 1924 года режиссёра Чеслава Сабинского
 «Враги» — советская драма 1938 года режиссёра Александра Ивановского.
 «Враги» — советская драма 1953 года режиссёра Тамары Родионовой.
 «Враги» — советская драма 1960 года режиссёра Юрия Егорова.
 «Враги» () — французская драма 1962 года режиссёра Эдуара Молинаро.
 «Враги» () — индийская драма 1971 года режиссёра Пракаша Мехра.
 «Враги» — советский телефильм 1972 года режиссёров Александра Карева и Марии Муат, ТО «Экран».
 «Враги» () — американский телефильм 1974 года режиссёров Кёрка Браунинга и Эллиса Рабба.
 «Враги» — советская драма 1978 года режиссёра Родиона Нахапетова.
 «Враги» () — индийский боевик 1984 года режиссёра Раджа Н. Сиппи.
 «Враги» — американский фантастический телефильм 2006 года режиссёра Пола Зиллера.
 «Враги» — российско-белорусский военный фильм 2007 года режиссёра Марии Снежной.
 «Враги. История любви» — американско-канадская мелодрама 1989 года режиссёра Пола Мазурски.

Музыка 
 «Враги» — российская музыкальная группа, играющая в стилистике тяжелого русского рока с примесью поп-панка и ню-метала, в творчестве которой четко прослеживаются ленинградская школа русского рок-н-ролла и влияние новомодной альтернативы.

См. также 
 Враг
 Враги Джеймса Бонда
 Враг народа (значения)
 Враги общества (роман)
 Враги разума
 Враги сожгли родную хату